

Geografia

Brasil 
Alvarenga (Minas Gerais)
Bairro dos Alvarengas

Portugal 
Alvarenga (Arouca)
Alvarenga (Lousada)

Outros 
 Alvarenga (embarcação) — tipo de embarcação
Alvarenga & Ranchinho — dupla de música sertaneja

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos